Mbebe steht für:
 Mbebe (Distrikt), Verwaltungsbezirk im Bezirk Ileje, Region Songwe, Tansania 

Mbebe ist der Familienname folgender Personen:
 Dumisani Mbebe, südafrikanischer Schauspieler 
 Mpho Mbebe (* 1992), südafrikanischer Fußballspieler